La Prva makedonska fudbalska liga 2016-2017 è stata la 25ª stagione del massimo campionato macedone di calcio. Il torneo è iniziato il 7 agosto 2016 ed è terminato il 31 maggio 2017. Il vincitore del titolo è stato il Vardar.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Macedonia e ammessa alla UEFA Champions League 2017-2018
      Ammesse alla UEFA Europa League 2017-2018
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocesse in Vtoria Liga 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2016
2016-2017